Winter Garden oder Winter Gardens (engl. für Wintergarten) bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Winter Garden (Kalifornien), frühere Gemeinde im Kern County
 Winter Garden (Florida), Stadt westlich von Orlando, USA
 Winter Garden Region, Region im südlichen Texas, USA
 Winter Gardens (Kalifornien), Ortsteil in Lakeside, San Diego County, Kalifornien, USA

Winter Garden oder Winter Gardens steht für:
 Winter Garden (Auckland), botanischer Garten in Auckland, Neuseeland 
 Winter Garden Atrium, ein Atrium im World Financial Center, New York City, USA
 People’s Palace and Winter Gardens, Museum und überdachte Beete, Glasgow, Schottland

Winter Garden oder Winter Gardens bezeichnet folgende Theater und Veranstaltungsgebäude:
Großbritannien
 Winter Gardens (Blackpool), ein Theaterkomplex in Blackpool
 Bournemouth Winter Gardens
 Winter Gardens (Great Yarmouth)
 Winter Garden Theatre, London, Ort des heutigen Gillian Lynne Theatre 
 Margate Winter Gardens
 Morecambe Winter Gardens
 Winter Gardens (Rothesay), Veranstaltungsgebäude in der Stadt Rothesay in Schottland
 Winter Gardens (Southport)
 Winter Gardens (Torquay)

Vereinigte Staaten
 The Winter Garden Theatre, Broadway, New York, eröffnet 1895 als Olympia Theatre, umbenannt 1900 und später; 1935 abgerissen
 Winter Garden Theatre, 1634 Broadway, New York, eröffnet 1911

Kanada
 Elgin and Winter Garden Theatres, Toronto, Ontario